La Pierre-Enlevée, ou La Pierre-Aux-Sorcières, est un menhir situé à Vaumort, en France.

Localisation 
Le menhir est situé dans le département français de l'Yonne, sur la commune de Vaumort.

Description 

Le menhir daterait du néolithique. Il mesure approximativement trois mètres de haut sur deux mètres de large. Son côté sud est taillé.

Historique 

L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1889.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de l'Yonne

Références 

Monument historique dans l'Yonne
Monument historique classé en 1889
Menhir monument historique en France
Menhir dans l'Yonne